Теорема Зейферта — ван Кампена выражает фундаментальную группу топологического пространства через фундаментальные группы двух открытых подмножеств, покрывающих пространство. 

Названа в честь Герберта Зейферта и Эгберта ван Кампена.

Формулировка 

Пусть   — топологическое пространство,  — два линейно связных открытых множества таких, что пересечение  также линейно связно, и .
Зафиксируем точку . 
Заметим, что включения 

индуцируют гомоморфизмы соответствующих фундаментальных групп
, ,  и .
Согласно теореме Зейферта — ван Кампена, эти четыре гомоморфизма определяют кодекартов квадрат в категории групп,
то есть

Замечания

Если даны задания групп  и 

и  — образующие группы , то

Следствия

Если пересечение  односвязно, то 

то есть фундаментальна группа  изоморфна свободному произведению фундаментальных групп  и .
В частности, 

для букета  связных и локально односвязных пространств  и .
Пространство односвязно если оно допускает покрытие двумя односвязными открытыми множествами со связным пересечением.
Например сферу  можно покрыть двумя дисками  и , где  и  обозначают северный и южный полюсы соответственно. Заметим, что пересечение  связно. Значит, по теореме Зейферта — ван Кампена фундаментальная группа  также тривиальна.

Вариации и обобщения 
Существует обобщение теоремы для фундаментальных группоидов. Она позволяет работать в случае если  не связно.
Последовательность Майера — Вьеториса — аналогичная теорема для подсчёта гомологий.

Ссылки 

 Seifert, H., Konstruction drei dimensionaler geschlossener Raume. Berichte Sachs. Akad. Leipzig, Math.-Phys. Kl.  (83) (1931) 26–66.
 E. R. van Kampen. On the connection between the fundamental groups of some related spaces. American Journal of Mathematics, vol. 55 (1933), pp. 261—267.

Теория категорий
Теория гомотопий